Ayalu kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Āyelu Terara, vulkan, Afar,

Iran 

 Ayālū, ort, Zanjan, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar